Гербеда Ніна Оксенівна (1953) — українська радянська діячка, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.
 Гербеда Сергій Володимирович — кавалер ордена «За заслуги» II ступеня, заступник голови Національної служби посередництва і примирення.

Примітки 

Прізвища